Tallordningen (Pinales) är en ordning av kärlväxter. Tallordningen ingår i klassen barrväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pinales 635 arter. 

Tallordningen är enda ordningen i klassen barrväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Se även 
 Barrväxter

Källor

Externa länkar 

 
Barrväxter